

Localidades 

 Cerdeira (Arganil)
 Cerdeira (Sabugal)
 Cerdeira de Jales

Desambiguações de topônimos